Tabela wymienia wszystkie gwiazdy o oznaczeniu Bayera przedstawionym grecką literą. Dodatkowo podane zostały nazwy własne gwiazd zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną.

Zobacz też 
 Alfabet grecki
 Gwiazdozbiór

Bibliografia 
 

 
Listy obiektów astronomicznych